Die International Lawn Tennis Challenge 1929 war die 24. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzten sich die USA gegen Deutschland klar mit 5:0 durch, scheiterten im vom 26. bis 28. Juli stattfindenden Finale aber knapp mit 2:3 am Titelverteidiger Frankreich. Frankreich gewann damit den dritten Titel in Serie.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 30 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 24 Teams an. Für Ägypten und Monaco war es jeweils die erste Teilnahme am Bewerb.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus fünf Teilnehmern.

Das Turnier

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Deutschland, welches erstmals die Europazone gewonnen hatte. Die USA zogen damit zum zehnten Mal in Folge ins Finale ein.

Finale 
Im fünften Finale zwischen den USA und Frankreich in Serie konnte sich der französische Titelverteidiger knapp mit 3:2 durchsetzen.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1929
Tennisturnier 1929